Половицкая Мария Ефимовна (, Рогачёв, Гомельской губ. — 1990, Москва) — советский географ-американист, специалист по районированию США и географии науки.

Биография 
Родилась в 1920 году в г. Рогачёв БССР в семье ремесленника-часовщика.

В 1941 году окончила Почвенно-географический факультет МГУ.

В 1943 год поступила в аспирантуру Института географии АН СССР.

В 1948 году защитила кандидатскую диссертацию.

В 1943—1985 годах — аспирант, сотрудник, консультант Института географии АН СССР.

В 1979 году защитила докторскую диссертацию на тему «География научных исследований: анализ взаимосвязей размещения науки с территориальной структурой хозяйства и расселением (на примере США)».

Руководитель авторского коллектива и ключевой автор монументального трехтомного географического описания районов США.

Скончалась в 1990 в Москве.

Семья 
 Муж — В. М. Фридланд — советский географ-почвовед, доктор географических наук.

Библиография 
Труды по экономическим районам США:

Примечания

Ссылки 

 

Географы СССР
Географы по алфавиту
Сотрудники Института географии РАН
Американисты СССР
Доктора географических наук
Персоналии:Экономическая география
Выпускники географического факультета МГУ